Koning der Nederlanden
 Koning der Nederlanden (schip, 1872) - mailschip
 Zr.Ms. Koning der Nederlanden (1877) - ironclad